Dies ist eine Liste der Städte in Burundi.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Burundi ist Bujumbura mit einer Einwohnerzahl von 1.028.752 (Stand 2008). Damit konzentrieren sich 13 % der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der Tabelle sind die Städte über 5000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 16. August 1990 und von 2008 sowie die Provinz, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Burundis
 geohive.com – Burundi: administrative units, extended

Einzelnachweise 

!Staedte
Burundi